Nobody told me (John Mayall) - album van John Mayall uit 2019
 Nobody Told Me (John Lennon) - single van John Lennon uit 1983